"Tunas" pode ser:
 Tunas, município do Rio Grande do Sul
 Tunas Académicas, agrupamento musical
 Las Tunas, cidade cubana
 Las Tunas (Santa Fé), localidade argentina
 Las Tunas (província), em Cuba
 Tunas do Paraná, município do Paraná
 Paraje Las Tunas, localidade argentina de Entre Ríos
 São Paulo das Tunas, distrito gaúcho

Ver também
 Tuna (desambiguação)

Desambiguações de topônimos